Kleibrink est un patronyme porté notamment par : 
  (1951- ), footballeur allemand ; 
 Shannon Kleibrink (1968- ), joueur de curling canadien ; 
  (1973- ), athlète allemand ; 
 Benjamin Kleibrink (1985- ), escrimeur allemand. 

Homonymie de patronyme